

Geografia
 Vinci – comune della Toscana
 Vinci – villaggio della Serbia

Persone
 Alessandro Vinci – calciatore italiano
 Alessio Vinci – giornalista e conduttore televisivo italiano
 Alfonso Vinci –  alpinista, partigiano, esploratore, geologo e scrittore italiano
 Carlo Vinci – animatore statunitense
 Carole Vinci – cantante svizzera
 Enrico Vinci – dirigente sportivo italiano
 Ester Vinci – attrice italiana
 Eugenio Vinci – rugbista italiano
 Francesco Vinci – rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 italiano
 Francesco Saverio Vinci – banchiere e dirigente d'azienda italiano
 Gaetano Vinci – medico, docente e politico italiano
 Gianluca Vinci – pallamanista italiano
 Gianluca Vinci – politico italiano
 Giuseppe Vinci – arcivescovo cattolico e diplomatico italiano
 Jacopo Vinci – giurista italiano
 Leonardo Vinci – compositore italiano
 Loretta Vinci – ex attrice italiana
 Luigi Vinci – politico italiano
Luigi Vinci – musicista italiano
 Mario Vinci – scultore italiano
 Paolo Vinci – rugbista italiano
 Piero Vinci – diplomatico italiano
 Pietro Vinci – compositore e madrigalista italiano
 Roberta Vinci – tennista italiana
 Salvatore Vinci – carabiniere italiano, medaglia d'oro al valore civile
 Sebastiano Vinci – poliziotto italiano, vittima delle Brigate Rosse
 Simona Vinci – scrittrice e traduttrice italiana
 Sofia Vinci – cestista e dirigente sportiva italiana
 Vanna Vinci – fumettista, illustratrice e insegnante italiana

Altro
 Vinci – azienda di costruzioni francese
 Vinci – motore a razzo